Regierung Van Zeeland steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Van Zeeland I (25. März 1935 – 13. Juni 1936)
 Regierung Van Zeeland II (13. Juni 1936 – 24. November 1937)